New Middletown (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 New Middletown (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.